John Graas (1917-1962), musicien américain ;
 Gust Graas (1924-2020), artiste et homme d'affaires luxembourgeois ;
 Gusty Graas (1957), homme politique luxembourgeois.